Wikipédia en croate peut désigner :
 Wikipédia en croate ;
 Wikipédia en serbo-croate.

Voir aussi 
 La liste de wikis.